Гений — многозначный термин:
 Гений — человек с чрезвычайно выдающимися интеллектуальными способностями.
 Гений — в римской мифологии духи-хранители, преданные людям, предметам и местностям, ведающие появлением на свет своих «подопечных», и определяющие характер человека или атмосферу местности.
 Гений места — дух-покровитель того или иного конкретного места (деревни, горы, отдельного дерева).
 Гений — французская золотая монета.

В искусстве 
 «Гений» — роман Теодора Драйзера.
 «Гений» — советский фильм 1991 года.
 «Гений» — фильм производства США и Великобритании 2016 года.
 «Гений» — американский документальный телесериал-антология.

См. также 
 Genius (значения)
 Дух (мифология)